

Presentación previa 
La pareja formada por el ecuatoriano Emilio Gómez y el moldavo Roman Borvanov fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El estadounidense Austin Krajicek junto al mexicano César Ramírez ganaron el título, derrotando al venezolano Roberto Maytín y al argentino Andrés Molteni 6–3, 7–5 en la final.

Cabezas de serie 
 'Austin Krajicek /  César Ramírez (CAMPEONES)
  Juan Carlos Spir /  Kevin King (Primera ronda)
  Nicolás Barrientos /  Carlos Salamanca (Semifinales)
  Roberto Maytín /  Andrés Molteni (Final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Medellín 2014